

Arte 
Perseo con la testa di Medusa – scultura di Benvenuto Cellini
Perseo libera Andromeda – dipinto di Piero di Cosimo
Perseo libera Andromeda – dipinto di Pieter Paul Rubens

Astronomia
 Perseo – costellazione dell'emisfero boreale

Aziende
 Perseo – azienda italiana di orologeria
 Perseo libri – casa editrice italiana non più attiva

Mitologia
 Perseo – figura della mitologia greca

Onomastica
Perseo – nome proprio di persona italiano maschile

Nautica 
 Perseo – piroscafo mercantile italiano
 Perseo – torpediniera della Regia Marina italiana
 Perseo – fregata della Marina Militare italiana

Persone
 Perseo – matematico greco antico
 Perseo – re di Macedonia
 Perseo di Cizio – filosofo greco antico